Chociszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Chociszewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chociszewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Chociszewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Chociszewo, village de la voïvodie de Lubusz